

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Browarzysko – część wsi Śladków Duży w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik